Mistrovství Československa silničních motocyklů 1965 se konalo v objemových třídách do 125, 175, 250 a 350 cm³.

Závody 
Z1 = Rosice 9. 5. 1965 – okruh 4 141 metrů; 
Z2 = Kdyně 16. 5. 1965 – okruh 4 500 metrů 
Z3 = Hořice 11. 7. 1965 – okruh 5 150 metrů
Z4 = Těrlicko 29. 8. 1965 – okruh 5 950 metrů;
Z5 = Most 19. 9. 1965 – okruh 3 530 metrů;

Legenda

Body za umístění 
 1. místo – 80 bodů
 2. místo – 60 bodů
 3. místo – 45 bodů 
 4. místo – 35 bodů
 5. místo – 25 bodů
 6. místo – 20 bodů
 7. místo – 15 bodů
 8. místo – 10 bodů
 9. místo – 8 bodů
 10. místo – 6 bodů
 11. místo – 5 bodů
 12. místo – 4 body
 13. místo – 3 body
 14. místo – 2 body
 15. místo – 1 bod

Vysvětlivky 
BC = Body celkem
BZ = Body započítávané

Výsledky

Třída do 125 cm³ 
 Započítávají se 3 nejlepší výsledky z 5

Třída do 175 cm³ 
 Započítávají se 3 nejlepší výsledky z 5

Třída do 250 cm³ 
 Započítávají se 3 nejlepší výsledky z 5

Třída do 350 cm³ 
 Započítávají se 3 nejlepší výsledky z 5

Literatura 
 Jiří Franek: Mistrovství Československa silničních motocyklů 1954-1992

Mistrovství Československa silničních motocyklů
Motoristické sporty v roce 1965